Шанеа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Сен-Мартен-де-Валама. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07054.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 266 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 154 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 112 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 72,7 %, в 1999 году было 61,1 %). Из 112 активных работали 103 человека (58 мужчин и 45 женщин), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 42 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш